Tepl kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Teplá (vattendrag i Tjeckien), Karlovy Vary, 
 Město, ort, Karlovy Vary, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar